Met Bulgaren in Roemenië (Roemeens: Bulgarii din România; Bulgaars: Българи в Румъния) worden in Roemenië wonende etnische Bulgaren, of Roemenen van Bulgaarse afkomst aangeduid. De Bulgaren vormen een van de erkende minderheidsgroepen in Roemenië en hebben een lange geschiedenis in het land.

Aantal 

In de volkstelling van 2011 werden er 7.336 etnische Bulgaren geregistreerd. De afgelopen decennia is het aantal Bulgaren in Roemenië drastisch afgenomen, vooral in de districten Constanța en Tulcea in de historische regio Dobroedzja. In de 21e eeuw woonde de grootste gemeenschap van Bulgaren in het district Timiș in het westen van het land.

Verspreiding

Belangrijke centra van de Bulgaren in Roemenië zijn o.a.:
Timiș
Dudeștii Vechi (Bulgaars: Стар Бешенов Star Bisjnov) — 61,1%
Denta — 16,06%
Sânnicolau Mare (Bulgaars: Сънниколау Маре Smikloesj) — 2,98%
Deta (Bulgaars: Дета) — 1,93%
Arad
Vinga (Bulgaars: Винга) — 5,41%

Religie

De grootste religie onder de Bulgaren in Roemenië is het katholicisme. In 2011 werden er 4.840 katholieken onder de Bulgaren geregistreerd (66%). Ongeveer 28% van de Bulgaren was aanhanger van de Oosters-Orthodoxe Kerk en 5% was protestants.

Bulgarije
Minderheid in Roemenië
Geschiedenis van Roemenië